Le venin est une substance toxique qui est un mélange complexe de substances chimiques variées, surtout des enzymes qui servaient à l'origine à faciliter la digestion des proies.

Cinéma et télévision 
 Venin (Venom) est un film britannique réalisé par Piers Haggard en 1981 ;
 Venins (In the Eye of the Snake) est un film américano-suisse réalisé par Max Reid en 1991.

Voir aussi